

Codici 
 LBL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Glenn L. Martin Terminal, Liberal (Kansas), Stati Uniti
 lbl – codice ISO 639-3 della lingua bicolana di Libon

Altro 

LBL – Organizzazione no profit britannica: Labour Behind the Label
LBL – uno degli acronimi del Lawrence Berkeley National Laboratory